Виардо () — французская фамилия.

Известные носители 
 Виардо, Луи (1800—1883) — французский писатель и критик искусств.
 Виардо, Полина (1821—1910) — испано-французская певица, вокальный педагог и композитор.
 Виардо, Поль (1857—1941) — французский скрипач, дирижёр и композитор.

См. также 
 Эритт-Виардо, Луиза (1841—1918) — французский композитор, профессор сольного пения Санкт-Петербургской консерватории
 Виарда, Тилеман Дотиас (1746—1826) — немецкий историк.